

Toponymie 
 Diabo, un département et une commune rurale de la province du Gourma, dans la région de l’Est au Burkina Faso.
 Diabo, le village chef-lieu du département et la commune homonyme au Burkina Faso.
 Diabo, un village du sous-district de Ngwaketse, dans le District du Sud au Botswana.
 Diabo, une ville du département de Botro, dans la région du Gbêkê et le district de la Vallée du Bandama en Côte d'Ivoire.
 Diabo, une des nombreuses plages de Rio de Janeiro au Brésil.